Савонетт — газовое месторождение в Тринидаде и Тобаго. Расположено на восточном побережье острова Тринидада. Открыто в 2009 году. Запасы газа составляют 100 млрд м3.

Оператором месторождения является британская BP.

Ссылки 
 BPTT Begins Gas Production From Savonette
 У берегов Тринидада началась эксплуатация нового газового месторождения
 BP Turns on Taps at Savonette Offshore Trinidad

Газовые месторождения Тринидад и Тобаго